

Patronyme  

 Albéric Vaillant (1915-2011), général d'armée français ;
 André Vaillant (1890-1977), slaviste, philologue et grammairien français ;
 Auguste Vaillant (1861-1894), anarchiste français ;
 Auguste-Nicolas Vaillant (1793-1858), ministre de la Mer français ;
 Bernard Vaillant (1927-2016), général de brigade français ;
 Bernard Vaillant (1625-1698), peintre et graveur de l’Âge d'or de la peinture néerlandaise ;
 Charles Vaillant (1872-1939), radiologue français ;
 Daniel Vaillant (1949-), personnalité politique française ;
 Édouard Vaillant (1840-1915), personnalité politique française ;
 Greta Vaillant (1942-2000), actrice et romancière française ;
 Henri Vaillant (1930-2016), général de brigade français ;
 Hubert Michel François Vaillant (1760-1823), homme politique français ;
 Jacques Louis Nicolas Vaillant (1742-1813), homme politique français ;
 Jacques Vaillant de Guélis (1907-1945), agent secret franco-britannique ;
 Jean Alexandre Vaillant (1804-1886), linguiste et traducteur franco-roumain ;
 
 Jean Foy-Vaillant (1632-1706), numismate français ;
 
 Johann Vaillant (1852-1920), pionnier allemand des systèmes de chauffage ;
 Léon Vaillant (1834-1914), zoologiste français ;
 Ludvy Vaillant (1995-), athlète français.
 Marguerite Vaillant-Couturier (1855-1930), soprano française ;
 Marie-Adélaïde Baubry-Vaillant (1829 - après 1881), peintre française ;
 Marie-Claude Vaillant-Couturier (1912-1996), femme politique française, communiste et résistante ;
 Maryse Vaillant (1944-2013), psychologue clinicienne de formation et écrivaine française ;
 Patrick Vaillant (1954-), musicien français ;
 Paul Vaillant-Couturier (1892-1937), écrivain, journaliste et homme politique français ;
 Pierre Vaillant (1878-1939), peintre français, professeur à l’Académie de la Grande Chaumière ;
 Sébastien Vaillant (1669-1722), botaniste français ;
 Wallerant Vaillant (1623-1677), peintre et graveur hollandais d’origine lilloise ;

personnages de fiction
 Michel Vaillant, héros de la bande dessinée Michel Vaillant, créé par Jean Graton et Philippe Graton ;
 Prince Vaillant, héros d'une bande dessinée américaine.

autre
 Vaillant, nom quelquefois donné à Le Vaillant, pigeon-voyageur de l'armée française pendant la Première Guerre mondiale.

Nom de guerre 
Vaillant était le nom de guerre de :
  Jean de Vogüé (1898-1972), résistant français.

Titres 

 Vaillant (1945-1969), journal de bande dessinée ;
 Vaillant, pigeon de combat ! (2005), film d'animation franco-britannique ;
 Vaillant (2008), roman de la série La Flotte perdue de Jack Campbell ;
 Vaillante (2022), film d'animation franco-canadien de Theodore Ty et Laurent Zeitoun ;
 , série de bandes dessinées et des éléments asscoiés.

Toponyme 

 Vaillant, commune française de la Haute-Marne.

Autres 
Vaillant est également porté par :
 Vaillant, navire français du .
 Éditions Vaillant, maison d'édition, principalement de bande dessinée.
 Vaillant, entreprise spécialisée dans la production d’appareils et de systèmes de chauffage.

Nom de guerre